Бома — может означать:

 Бома — персонаж научно-фантастической манги "Призрак в доспехах".
 Бома — город в Демократической республике Конго.
 Бома — национальный парк в Южном Судане.
 Бома — загон для домашних животных в Восточной Африке, синоним слова «крааль».